USS Barton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Barton (DD-599) 
 USS Barton (DD-722)

Barton